Етіна́м () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 125 км на північ від Парижа, 29 км на схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2017 року Етінам і Мерикур-сюр-Сомм було об'єднано в новий муніципалітет Етінам-Мерикур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 372,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Етінам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма